A Taste of Honey steht für:
 A Taste of Honey, Theaterstück (1958) von Shelagh Delaney
 A Taste of Honey, Spielfilm (1961), siehe Bitterer Honig
 A Taste of Honey (Band)
 A Taste of Honey (Kurzfilm)
 ein 1965 von Herb Alpert gecovertes Instrumentalstück